Afrikanska mästerskapet 2011 i volleyboll för damer spelades mellan 17 och 23 augusti 2011 i Nairobi, Kenya. Det var den femtonde upplagan av tävlingen och nio landslag från CAVB:s medlesmförbund. Kenya vann tävlingen för sjunde gången genom att besegra Algeriet i finalen.

Deltagande lag

Grupper

Första rundan

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Spelschema

Resultat

Spel om plats 5-8

Resultat

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Sportåret 2011
2011
Volleybollsäsongen 2011/2012
Internationella volleybolltävlingar i Kenya
2011 i Kenya
Sport i Nairobi